Termenul ideal se referă, în general, la tot acel propriu sau relaționat cu conceptul idee; idee, prin urmare, fiind orice reprezentare mentală care se relationează cu ceva real.

Termenul ideal se poate referi la:

Filozofie 
 la un ideal filozofic ca principiu sau ca valoare realizabilă, foarte dorit;
 la un ideal platonic, concept filozofic formulat de filozoful grec Platon în secolul al IV-lea î.Cr.;
 la un act de reprezentare mentală a realității, care este fundament în Idealism

Matematică 
 la un ideal ca un inel (ca în teoria inelelor), în algebra abstractă, un subansamblu al unui inel, care îndeplinește anumite condiții.
 la conceptul de ideal primordial, în algebra abstractă, idealizare a unui inel comutativ sau necomutativ, care este o generalizare a conceptului de număr prim;
 la un ansamblu ideal în teoria ordinei, un caz special de ansambluri minimale într-o ordine dată;
 la o colecție de ansambluri, în teoria mulțimilor, o colecție de ansambluri considerata ca fiind mică sau nesemnificativă;

Chimie 
 la o lanț ideal, ca cel mai simplu model pentru a descrie un polimer;
 un gaz ideal, un gaz ipotetic cu anumite proprietăți simplificate care permite o formulare lejera de legi și de teorii;
 la o soluție sau, altfel spus, la o disolutie ideala, o disolutie care îndeplinește Legea lui Raoult;

Alte științe 
 la un transformator ideal, adica la un transformator electric cu ipotetice calități de "rezistenta zero" și flux magnetic perfect; 
 la rezultatul final ideal, cea mai bună soluție posibilă în contextul metodologiei TRIZ;
 la un experiment ideal, de asemenea denumit  experiment mental (sau, altfel spus, imaginar); 
 la idealul de sine, unul din subsistemele care, în cadrul teoriilor Psihanalizei, formează "super-ego"-ul;

Locuri 
 la Nuevo Ideal, numele unui municipiu și al unei populații din statul Durango (Mexic);
 la Ideal, un oraș din statul Georgia, Statele Unite ale Americii);

Recreere și sport 
 la Ideal, un grup german de rock de pe la începutul anilor 1980, ca parte al lui Neue Deutsche Welle;
 la Ideal, un cvartet din Texas rhythm & blues de pe la sfârșitul anilor 1990;
 la Echipa Ideală Americii, o selecție de jucători de fotbal realizată de cotidianul uruguayan El Pais (Țara); 
 la Idéal Club Casablanca, o echipă marocană de fotbal, care intre timp a dispărut;
 la Ideal, o serie de televiziune de-a BBC lansată în Marea Britanie în 2005;

Companii și relaționate 
 la Ideal Versicherung, o companie germană de asigurări, cu sediul la Berlin;
 la iDEAL Recordings, o companie discografică suedeză cu sediul în Göteborg; 
 la Ideal Toy Company, o companie americană de jucării, in prezent dispărută;
 la Ideal-Jawa o companie indiană constructoare de motociclete, in prezent disparută;
 la Ideal, o marca de pâine de-a grupului Bimbo;

Alte utilizări 
 la Ideal, un ziar regional editat / publicat în Granada (Spania);
 la oraș ideal, un concept urbanistic;
 la concurs ideal (suprapunere ideală), un concept de drept penal;
 un soi de struguri de masă alb, de asemenea, numit italian;
 la IDEAL, un standard olandez relaționat cu online banking prin Internet.
 la IDEAL (Inițiativa pentru Diversitate în Educație și Leadership Scholars Fond) un program nord-american de burse pentru minorități. 
Dezambiguizare